Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di calcio maschile
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di calcio a 5 maschile
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di pallamano maschile
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di pallanuoto maschile
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2017-2018 – gironi A-B-C dell'edizione del campionato italiano di gironi A-B-C
 Serie B 2017-2018 – gironi D-E-F dell'edizione del campionato italiano di gironi D-E-F
 Serie B 2017-2018 – gironi G-H dell'edizione del campionato italiano di gironi G-H
 Serie B 2017-2018 – edizione del campionato italiano di rugby a 15 maschile